Yevgueni Petrov  puede referirse a: 

Yevgueni Stepánovich Petrov, ingeniero militar soviético especializado en motores cohete; 
Yevgueni Petrov, escritor ruso de nombre real Yevgueni Petróvich Katáiev; 
Yevgueni Vladímirovich Petrov, ciclista ruso; o
Yevgueni Petrov tirador soviético.